Újezd ist einer der häufigsten Ortsnamen in Tschechien. Der Ortsname Újezd (eingedeutscht: Ujest, Aujest oder Augezd) existiert in Böhmen 117 Mal, in Mähren etwa 30 Mal. Bis 1924 wurde zumeist die Schreibweise Oujezd verwendet. Andere Namensformen wie Ujazd, Uhyst,  finden sich in Polen und der Lausitz.

Entstehung 
Der Name stammt aus der Zeit des slawischen Landesausbaus und wurde im 12.–14. Jahrhundert vergeben. Ähnlich wie der verbreitete Name Lhota entspringen die Namen aus Rechtstiteln, welche die Gründer und Einwohner vom Landesherrn erhielten. So bedeutet Újezd ein durch Umritt (lat. circuitus oder ambitus) abgegrenztes und in Besitz genommenes Land, welches den deutschen Begriffen Bifang oder Meringe entspricht. Lhota hingegen bezeichnet jene Frist, während der das erworbene Land ein Freigut ist.

Diese Bedeutung betrifft zwar die meisten Orte namens Újezd, aber das tschechische Wort újezd ist zweideutig. Es steht außer für einen kleinen Bezirk oder Sprengel auch für Hohlweg. Diese Erklärung passt beispielsweise für die ehemalige Örtlichkeit Újezd am Rand der Prager Malá Strana (Kleinseite) oder das an einem alten Handelsweg gelegene Újezd pod Přimdou.

Liste 
 Újezd (Aujest), Ortsteil von Albrechtice nad Vltavou, Okres Písek
 Újezd (Ujest), Ortsteil von Bílina, Okres Teplice
 Újezd (Aujest), Ortsteil von Plzeň, Okres Plzeň-město
 Újezd (Augiesel), Ortsteil von Trmice, Okres Ústí nad Labem
 Újezd (Aujest), Ortsteil von Újezd u Sezemic, Okres Pardubice
 Újezd nad Lesy (Aujest am Walde), Stadtbezirk von Prag
 Újezd nad Rokytnou (Aujest), Gemeinde im Okres Znojmo
 Újezd nad Zbečnem (Aujest b. Sbetschno), Ortsteil von Zbečno, Okres Rakovník
 Újezd nade Mží (Aujezd ob der Mies), Gemeinde im Okres Plzeň-sever
 Újezd pod Kladnem (Aujest unter Kladno), Ortsteil von Kladno, Okres Kladno
 Újezd pod Přimdou (Ujest b. Pfraumberg), Ortsteil von Přimda, Okres Tachov
 Újezd pod Troskami (Aujest b. Großskal), Gemeinde im Okres Jičín
 Újezd Svatého Kříže (Heiligenkreuz b. Weißensulz), Ortsteil der Gemeinde Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice
 Újezd u Boskovic (Aujest), Gemeinde im Okres Blansko
 Újezd u Brna (Aujest), Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Újezd u Černé Hory (Aujest), Gemeinde im Okres Blansko
 Újezd u Chanovic (Aujest b. Chanowitz), Ortsteil von Chanovice, Okres Klatovy
 Újezd u Chcebuze (Aujest b. Dauba), Ortsteil von Štětí, Okres Litoměřice
 Újezd u Chocně (Aujest b. Chotzen), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Újezd u Domažlic (Aujezd b. Taus), Gemeinde im Okres Domažlice
 Újezd u Hořovic (Aujest), Gemeinde im Okres Beroun
 Újezd u Horšic, Ortsteil von Horšice, Okres Plzeň-jih
 Újezd u Hradce Králové (Aujest), Ortsteil von Černilov, Okres Hradec Králové
 Újezd u Jestřebí (Ujest b. Habichstein), Ortsteil von Jestřebí u České Lípy, Okres Česká Lípa
 Újezd u Kasejovic (Aujest b. Kassejowitz), Ortsteil von Kasejovice, Okres Plzeň-jih
 Újezd (Krásná) (Mähring), Ortsteil von Krásná, Okres Cheb
 Újezd u Kunštátu (Aujest), Ortsteil von Kunštát, Okres Blansko
 Újezd u Luštěnic (Aujest), Ortsteil von Smilovice u Luštěnic, Okres Mladá Boleslav
 Újezd u Manětína (Aujest), Ortsteil von Manětín, Okres Plzeň-sever
 Újezd u Mohelnice (Augezd), Ortsteil von Mohelnice, Okres Šumperk
 Újezd u Plánice (Aujest), Gemeinde im Okres Klatovy
 Újezd (Prag), Stadtbezirk von Prag
 Újezd u Přelouče (Aujest), Gemeinde im Okres Pardubice
 Újezd u Průhonic (Aujest b. Pruhonitz), Stadtbezirk von Prag
 Újezd u Rosic (Aujest), Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Újezd u Sezemic (Aujest), Gemeinde im Okres Pardubice
 Újezd u Skaličan (Aujest b. Skaltschan), Ortsteil von Chobot, Okres Strakonice
 Újezd u Svatého Kříže (Aujest beim Heiligenkreuz), Gemeinde im Okres Rokycany
 Újezd u Tišnova (Aujest), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Újezd u Uničova (Augezd), Gemeinde im Okres Olomouc
 Újezd u Valašských Klobouk (Aujest b. Hochfeld), Gemeinde im Okres Zlín
 Újezd u Vodňan (Großaujest), Ortsteil von Vodňany, Okres Strakonice
 Újezd u Žďáru nad Sázavou (Aujest), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou

 Bílý Újezd (Weißaujest), Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Bílý Újezd (Weißaujezd), Ortsteil von Velemín, Okres Litoměřice
 Červený Újezd (Rotaujest), Gemeinde im Okres Praha-západ
 Červený Újezd u Miličína (Rotaujest), Gemeinde im Okres Benešov
 Červený Újezd u Mukova (Rothaujezd b. Meronitz), Ortsteil von Hrobčice, Okres Teplice
 Červený Újezd u Zbůchu (Rothaujezd b. Auherzen), Ortsteil von Zbůch, Okres Plzeň-sever
 Český Újezd (Böhmisch Neudörfel), Ortsteil von Chlumec, Okres Ústí nad Labem
 Chocenický Újezd (Kotzenitzer Aujest), Ortsteil von Letiny, Okres Plzeň-jih
 Chodský Újezd (Heiligenkreuz b. Plan), Gemeinde im Okres Tachov
 Dlouhý Újezd (Langendörflas), Gemeinde im Okres Tachov
 Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou (Unteraujest), Gemeinde im Okres Přerov
 Dolní Újezd u Litomyšle (Unteraujest), Gemeinde im Okres Svitavy
 Drahoňův Újezd (Drahon Aujest), Gemeinde im Okres Rokycany
 Hliněný Újezd (Kleinaujest), Ortsteil von Malý Bor, Okres Klatovy
 Horní Újezd (Oberaujest), Gemeinde im Okres Přerov
 Horní Újezd u Litomyšle (Oberaujest), Gemeinde im Okres Svitavy
 Horní Újezd u Třebíče (Oberaujest), Gemeinde im Okres Třebíč
 Hradišťský Újezd (Aujest b. Blowitz), Ortsteil der Gemeinde Blovice, Okres Plzeň-jih
 Hřivínův Újezd (Aujest b. Großnußdorf), Gemeinde im Okres Zlín
 Jenišův Újezd (Langugest), Ortsteil von Bílina, Okres Teplice
 Kamenný Újezd u Nýřan (Steinaujezd), Ortsteil von Nýřany, Okres Plzeň-sever
 Kamenný Újezd u Rokycan (Steinaujest), Gemeinde im Okres Rokycany
 Kamenný Újezd (Steinkirchen), Gemeinde im Okres České Budějovice
 Kumburský Újezd (Aujest b. Kumburg), Ortsteil von Nová Paka, Okres Jičín
 Malý Újezd (Kleinaujest), Gemeinde im Okres Mělník
 Medový Újezd (Med Aujest), Gemeinde im Okres Rokycany
 Ostrolovský Újezd (Aujest Ostrolow), Gemeinde im Okres České Budějovice
 Panoší Újezd (Panasch Aujest), Gemeinde im Okres Rakovník
 Pletený Újezd (Zaunaujest), Gemeinde im Okres Kladno
 Podhorní Újezd (Podhorn Aujest), Ortsteil von Podhorní Újezd a Vojice, Okres Jičín
 Podhorní Újezd a Vojice, Gemeinde im Okres Jičín
 Prašný Újezd (Prasch-Aujest), Ortsteil von Mlečice, Okres Rokycany
 Režný Újezd (Rezny-Aujezd), Ortsteil von Velemín, Okres Litoměřice
 Svatojanský Újezd (Aujest St. Johann), Gemeinde im Okres Jičín
 Svijanský Újezd (Aujest b. Swijan), Gemeinde im Okres Liberec
 Sylvárův Újezd (Sylwar-Aujest), Ortsteil von Ostroměř, Okres Jičín
 Trněný Újezd (Dornaujest), Ortsteil von Mořina, Okres Beroun
 Trněný Újezd u Zákolan (Dornaujest), Ortsteil von Zákolany, Okres Kladno
 Velký Újezd (Großaujest), Gemeinde im Okres Olomouc
 Velký Újezd u Chorušic (Großaujest), Ortsteil von Chorušice, Okres Mělník
 Velký Újezd (Kojatice) (Groß Augezd), Ortsteil von Kojatice, Okres Třebíč
 Velký Újezd u Litoměřic (Großaujezd b. Zahorschan), Ortsteil von Býčkovice, Okres Litoměřice
 Vodní Újezd (Wasseraujezd), Ortsteil von Dobřany, Okres Plzeň-jih
 Vysoký Újezd nad Dědinou (Hochaujest a.d. Diedina) Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Vysoký Újezd u Berouna (Hochaujest), Gemeinde im Okres Beroun
 Vysoký Újezd (Hochaujest), Gemeinde im Okres Benešov
 Zadní Újezd (Storzendorf), Ortsteil von Medlov, Okres Olomouc
 Železný Újezd (Eisen-Aujest), Ortsteil von Čížkov, Okres Plzeň-jih

Stausee Újezd

Einzelnachweise 

Geographie (Tschechien)
Siedlungsname
Geographie des Mittelalters